Comitatul Polk. conform originalului din limba engleză, Polk County, este numele a unsprezece comitate din Statele Unite ale Americii.

Nouă din cele unsprezece comitate au fost numite în onoarea celui de-al unsprezecelea președinte american, James Knox Polk, care a servit un termen prezidențial între 1845 și 1849.

 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format) - numit după Ezekiel Polk, colonel din timpul American Revolutionary War
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format) - numit după William Polk, colonel din timpul American Revolutionary War  
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Polk, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

  Polk County  este titlul unei piese de teatru a autoarei americane Zora Neale Hurston

Vezi și 
 Polk (dezambiguizare)